Шулятицький — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шулятицький Андрій Тарасович (1969) — український футболіст, півзахисник.
 Шулятицький Тарас Йосипович (1945–2000) — радянський футболіст, півзахисник, майстер спорту СРСР.
 Шулятицький Юрій-Йосип Йосипович (1942–2013) — український футбольний тренер та функціонер.
 Шулятицький Юрій Юрій-Йосипович (1970) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища